'Harusame kan verwijzen naar een van de volgende Japanse marineschepen:

 Harusame (schip, 1902) - torpedobootjager
 Harusame (schip, 1935) - torpedobootjager
 Harusame (schip, 1959) - torpedobootjager
 Harusame (schip, 1995) - torpedobootjager